Uafhængighed har flere forskellige betydninger, dels den almindelige, f.eks. Man kan være uafhængig hvis man dyrker sine egne grønsager og slagter egne dyr. Her er man altså uafhængig af supermarkeder osv. men også mere specifikke som:
Uafhængighed indenfor matematik
Et lands uafhængighed.
Økonomisk uafhængighed